Динара — может означать:

 Динара — казахское женское имя.
 Динара — гора в Хорватии и Боснии и Герцеговины.
 Динара — грузинская царица X века из династии Багратионов и регент Эретинского царства.

См. также 

 Динар (значения)
 Динарий